Nemedina är ett släkte av tvåvingar. Nemedina ingår i familjen dvärgdansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgdansflugor
Nemedina